Джомсом:

 Джомсом — город в верховьях реки Кали-Гандаки в Непале.
 Джомсом — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки посёлка Джомсом (район Мустанг, Дхаулагири).